Transmultipleksacja () – sposób łączenia wielu sygnałów cyfrowych w jeden sygnał przesyłany w pojedynczym kanale komunikacyjnym.

Zobacz też 
 multipleksacja

Transmisja danych